Río Caribe, paroisse civile de la municipalité d'Arismendi au Venezuela.
 Río Caribe, ville du Venezuela.